Vilhelm VIII av Hessen-Kassel, född 10 mars 1682 i Kassel och död 1 februari 1760 i Rinteln, var en tysk furste (lantgreve). Han var son till Karl av Hessen-Kassel och Maria Amalia av Kurland samt yngre bror till Fredrik I av Hessen-Kassel, som även var kung av Sverige med namnet Fredrik I.

Biografi
Vilhelm styrde i praktiken Hessen-Kassel under personalunionen med Sverige från 1730 till 1751 som representant för sin frånvarande bror, lantgreve Fredrik I som bodde i Stockholm, och regerade från 1751 till 1760 i sitt eget namn som lantgreve Vilhelm VIII. 

Vilhelm VIII deltog i Sjuårskriget på Preussen och Storbritanniens sida och Hessen-Kassel var ett slagfält under konflikten som tidvis ockuperades av Frankrike.

Under sin tid på tronen startade han bygget av Schloss Wilhelmsthal i Calden och samlade på målningar, inklusive verk av Rembrandt.

Familj 
Vilhelm gifte sig med prinsessan Dorothea Wilhelmina av Sachsen-Zeitz. I äktenskapet föddes sonen:
 Fredrik II av Hessen-Kassel, född 1720, död 1785, gift 1740 med prinsessan Maria av Storbritannien.

Antavla

Referenser

Noter

Externa länkar 

Tyska furstar
Huset Hessen-Kassel
Personer i Tyskland under 1700-talet
Personer från Kassel
Födda 1682
Avlidna 1760
Män